O Campeonato Catarinense de Rugby 2010é um torneio organizado pela Federação Catarinense de Rugby (FECARU). sendo disputado em etapas de 7-a-side (7 jogadores) e 10-a-side (10 jogadores) dependendo da quantidade de equipes participantes.

Calendario

1ª ETAPA: dias 15 e 16 de maio em Florianópolis (10-a-side). (CANCELADA)

2ª ETAPA: dias 12 e 13 de junho em Lages (10-a-side). - Desterro Campeão

3ª ETAPA: dias 11 e 12 de setembro em Florianópolis (10-a-side). - Desterro Campeão

4ª ETAPA: dias 23 e 24 de outubro em Blumenau (10-a-side).

5ª ETAPA: dias 6 e 7 de novembro em Joinville (7-a-side).

6ª ETAPA: dias 4 e 5 de dezembro em Florianópolis (7-a-Side).

Ligações externas 
 Página do Desterro
 Blog do Costão
 Página da Federação Catarinense de Rugby

 
Rugby de 2010 no Brasil
2010 em Santa Catarina